Der Begriff Oberliga West beschreibt in Deutschland:

 die ehemalige Fußball-Oberliga West
 die drittklassige Eishockey-Oberliga
 die Tischtennis-Oberliga